Croll est un patronyme porté notamment par :

Patronyme
 Dan Croll (1990-), chanteur et compositeur britannique ;
 Doña Croll (1953-), actrice britannique ;
 James Croll (1821-1890), scientifique écossais ;
 Pierre François Croll (1872-1968), général de brigade français.

Voir aussi